Eqalussuit Tasiat bezeichnet:
 Eqalussuit Tasiat (See, Kangaatsiaq) (Giesecke Sø), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalussuit Tasiat (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland